

Toponyme 

 Murton est un village de Cumbria, en Angleterre.
 Murton est un village du comté de Durham, en Angleterre.
 Murton est un village du Yorkshire du Nord, en Angleterre.

Patronyme 

 Tom Murton (1928-1990) est un pénaliste américain.